Maleisische hockeyploeg (mannen)
 Maleisische hockeyploeg (vrouwen)